El torneo Launceston 2018 es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series 2018. Se disputará en su 4ª edición sobre superficie dura, en Launceston, Australia entre el 05 y el 11 de febrero de 2018.

Presentación previa 
Noah Rubin es el campeón defensor del título.

Cabezas de serie 

  Marcel Granollers 
  Yoshihito Nishioka 
  Kevin King 
  Evan King

<ol start=5>
 ''' Stephane Robert 
 ''' Alex Bolt 
 ''' Jason Kubler 
 ''' Christian Harrison

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Launceston 2018